Болоба́н — українське прізвище.

Відомі носії 
 Болобан Леонід Вітович (справжнє прізвище — Серговський, 1893-1979) — український драматург, критик, актор і режисер.
 Болобан Михайло Семенович (?—1435) — староста кременецький (1430—1432), князь київський (1433—1435), син Семена Дмитровича Друцького.